Nazwa Podlesie jest drugą po Starej Wsi najczęściej występującą nazwą miejscowości w Polsce.

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 340, w trym 42 podstawowych

Integralne części miejscowości istniejące tylko w bazie PRNG

Inne nazwy geograficzne w Polsce 
 Podlesie – potoczna nazwa części Lubawki, zwanej oficjalnie Ulanowice
 Podlesie – dawna osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice
 Podlesie – nieofic. część wsi Sowno w woj. Zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard

Miejscowości na Białorusi 
 Podlesie – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Żerebkowicze
 Podlesie – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Chmielewo

Miejscowości w Czechach 
 Podlesie (cz. Podlesí) – część Hawierzowa w Czechach

Miejscowości na Ukrainie 
 Podlesie – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim.
 Podlesie – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim.
 Podlesie – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim.
 Podlesie – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kowelskim.

Kolej 
 Podlesie – przystanek kolejowy w Podlesiu, w województwie śląskim, w Polsce
 Podlesie – przystanek kolejowy w miejscowości Podlesie, w rejonie lachowickim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi

Zobacz też

Przypisy